Sibiu se poate referi la:

 Sibiu, oraș (municipiu de reședință), în județul Sibiu, România
 județul Sibiu, România
Localități cu nume asemănătoare sau care conțin denumirea Sibiu:
Miercurea Sibiului - oraș din județul Sibiu
Ocna Sibiului - oraș din județul Sibiu
Poiana Sibiului - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Sibiel - sat din cadrul orașului Săliște, județul Sibiu
Sibioara - sat din județul Constanța